Борщёв или Борщев — русская и украинская фамилия, а также топоним.

Топоним

Украина 
 Борщёв — село, Барышевский район, Киевская область.
 Борщёв — город, Борщёвский район, Тернопольская область.

Фамилия

Борщёв 
 Борщёв, Валерий Васильевич (род. 1943) — российский правозащитник и журналист, политик, бывший диссидент.
 Борщёв, Вячеслав Георгиевич (род. 1992) — российский кикбоксер.
 Борщёв, Семён Николаевич (1905—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Борщёв, Сергей Тимофеевич (1912—1977) — Герой Советского Союза.
 Борщев, Тимофей Михайлович (1901—1956) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.

Борщёва 
 Борщёва, Елена Сергеевна (род. 1981) — российская актриса юмористического жанра.

См. также 
 Борщовка
 Борщи
 Борщов
 Барщевский
 Борщёвка